El Torneig d'Istanbul 2017, oficialment conegut com a TEB BNP Paribas Istanbul Open 2017, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre l'1 i el 7 de maig del 2017 al Garanti Koza Arena d'Istanbul, Turquia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017